Тодд Гордон Юэн (,  — ) — канадский хоккеист, тафгай.

Карьера 
В 1984 году Юэн был выбран в 8-м раунде драфта НХЛ клубом «Эдмонтон Ойлерз». За «нефтяников» он так ни разу и не сыграл, хотя несколько матчей провел на скамейке запасных. Наконец, состоялся его обмен в «Сент-Луис Блюз». Также, Тодд выступал в НХЛ за такие клубы как: «Монреаль Канадиенс» и один сезон за «Сан-Хосе Шаркс». Самыми яркими боями у Юэна были с Бобом Пробертом.

Смерть 
19 сентября 2015 года, страдая от депрессии, покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову из ружья.

Награды 
 обладатель кубка Стэнли (1993, «Монреаль Канадиенс»)

Примечания

Ссылки 
  
  

Хоккеисты Канады
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Обладатели Кубка Стэнли
Игроки «Анахайм Дакс»
Игроки «Сан-Хосе Шаркс»
Застрелившиеся в США
Задрафтованные ХК «Эдмонтон Ойлерз»